Jokijärvi ("Älvsjön") kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jokijärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,03 ha)
Jokijärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (4,28 ha)
Jokijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748732-173923), sjö i Gällivare kommun,  (6,59 ha)
Jokijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749402-173247), sjö i Gällivare kommun,  (10,5 ha)
Jokijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750877-174984), sjö i Kiruna kommun,  (14,3 ha)
Jokijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755843-174127), sjö i Kiruna kommun,  (12,9 ha)
Jokijärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn